Tall-e Kaftari kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tall-e Kaftārī (kulle, lat 29,95, long 54,18), Yazd, 
 Tall-e Kaftarī (berg i Iran), Yazd, 
 Tall-e Kaftārī (kulle, lat 31,70, long 55,16), Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar